

Шенанго Тауншип — селище в окрузі Лоуренс, штат Пенсільванія
 Шенанго Тауншип — селище в окрузі Мерсер, штат Пенсильванія